Lista di città dell'Egitto.

Voci correlate
 Geografia dell'Egitto
 Governatorati dell'Egitto

Altri progetti

Centri abitati dell'Egitto
Egitto
Egitto